Гянджинский машинострительный завод— промышленное предприятие в городе Гянджа.

История 
В соответствии с 11-м пятилетним планом развития народного хозяйства СССР в 1984 году началось строительство Кировабадского машиностроительного завода (на основании приказа министра радиопромышленности СССР от 21 октября 1977 года). 

В 1992 году на основании приказа президента Азербайджана, Гянджинский машиностроительный завод был включён в состав государственного  концерна «Азеригаз».

В 2006 году завод перешёл в подчинение Министерства оборонной промышленности Азербайджана.

Деятельность 
Основным направлением деятельности является производство продукции специального и общего назначения.

Примечания

Литература 
 А. А. Гасанова. Гянджа сегодня. Баку, 1991.

Ссылки 
 Гянджинский машиностроительный завод 

Предприятия Азербайджана
Предприятия машиностроительной промышленности СССР